Os Concílios de Toledo eram concílios regionais e reuniões magnas do antigo estado visigótico na Península Ibérica; neles tomavam parte não apenas os prelados, como também a nobreza visigoda, e longe de se reportarem apenas a discutir problemas religiosos, eram sobretudo assembleias políticas. A sua convocação, à maneira do Primeiro Concílio de Niceia (convocado pelo imperador romano Constantino), era feita pelo rei visigótico.

Lista de concílios de Toledo 

Um texto em latim e espanhol, compilando os diversos concílios, foi organizado por Juan Tejada y Ramiro, em 1850.

 

Reino Visigótico